Île aux Chevaux (Pferdeinsel) ist der Name folgender Inseln:

 Île aux Chevaux (Maine-et-Loire) in der Loire bei Sainte-Gemmes-sur-Loire, Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Île aux Chevaux (Morbihan) im Atlantischen Ozean bei Île-d'Houat, Département Morbihan, Frankreich
 Île aux Chevaux (Saint-Pierre-et-Miquelon) in der Lagune Grand Barachois, Saint-Pierre-et-Miquelon, französisches Überseegebiet